Lista przedstawia największe jeziora w Europie. Zawiera jeziora o powierzchni przynajmniej 500 km². Podział Europy na regiony ustalono według klasyfikacji ONZ. Sztuczne zbiorniki wodne zaznaczono kursywą.

 
Listy jezior